NLO est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Next to Leading Order, une expression désignant un terme du second ordre dans un développement limité ou dans un processus physique complexe.